Кантакузи́ны (, Кантакузины́) — один из самых известных аристократических родов Византийской империи в последние века её существования (известен с 1094 г.). Этот род был одним из богатейших в Империи, и к числу его представителей относились правители, военачальники, а также два византийских императора. Кантакузины часто вступали в браки с представителями других византийских аристократических родов: Палеологов, Филантропинов, Асеней и Тарханиотов. Мужской вариант фамилии в единственном числе — Кантакузи́н (, Кантакузино́с), женский — Кантакузина́ (, Кантакузини́).

Происхождение имени 
Происхождение фамилии, согласно Дональду Николу, «как всегда, имеет чёткое романтическое объяснение, но в части филологии остаются лишь гипотезы». Князь Михаил Кантакузин, валашский аристократ XVIII века из рода Кантакузенов, возводящий свою родословную к византийской династии, даёт объяснение первого типа (романтическое): начало роду было положено браком некоего Лючия Кузина и Серафины Катины, объединивших свои фамилии в одну «Катина-Кузин». Николь предпочитает логическое филологическое объяснение второго типа и склоняется к гипотезе Константиноса Амандоса о том, что имя происходит от  (ката́-кузина́н, ката́-кузино́н), что означает «напротив Кузины́» — южной части горы Си́пил около Смирны. Николь перечисляет несколько примеров и связей Кантакузинов с этой местностью, которые ещё наблюдались в XI—XIII веках.

История 
Впервые Кантакузины встречаются в царствование Алексея I Комнина, когда представитель этой семьи выступил с отрядом против половцев. В комнинский период члены этой семьи служили по военной части: севаст Иоанн Кантакузин был убит в битве при Мириокефале, а его внук кесарь Иоанн Кантакузин взял в жёны Ирину Ангелину, сестру Исаака II Ангела. К 4-му крестовому походу Кантакузины уже входили в число крупнейших землевладельцев Империи.

Кантакузины оставались заметны и в эпоху Палеологов. Михаил Кантакузин был назначен наместником Монемвасии в 1262-1264 годах. Другой Михаил Кантакузин в 1308 году был назначен губернатором Море́и, а его сын Иоанн VI Кантакузин достиг рангов великого доместика, регента и, в итоге, императора (1341—1354), но отрёкся от престола и ушёл в монастырь после поражения в гражданской войне. Старший сын Иоанна VI Матфей также был соправителем и претендентом на престол (1353—1357), но был арестован и также принужден отречься. Младший сын Иоанна Мануил Кантакузин оставался деспотом Мореи с 1349 по 1380 гг. Что касается дочерей Иоанна VI, то одна из них, Елена Кантакузина, была выдана замуж за соперника Иоанна и Матфея, Иоанна V Палеолога  (годы правления 1341—1391), Мария — за Никифора II Орсини Эпирского, а Феодора — за османского бея Орхана I.

Двое сыновей Матфея, Иоанн и Димитрий, кратковременно правили Мореей. Считается, что Иоанн, о котором сохранилось относительно мало документов, умер бездетным и что все многочисленные потомки рода Кантакузинов, в том числе историк Феодорос Спандуинос и жена генеалога Юга Бюзака, происходят от Матфея через его сына Димитрия. К возможным потомкам Димитрия (что является лишь предположением в силу отсутствия документов) относятся Георгий по прозвищу «Сачатай», последний великий доместик Византийской империи Андроникос, жена Джураджа Бранковича Ирина, придворный Джураджа Бранковича Фома, вторая жена Давида Трапезундского Елена и неизвестная, ставшая царицей Грузии.

Родовое древо семьи Кантакузинов

Прочие представители рода 
Род упоминается в летописях Восточной Римской империи с конца XI столетия:

Кантакузены 

Румынский боярский фанариотский род Кантаку́зенов производит себя от Кантакузи́нов, хотя документальных подтверждений этому не найдено. Именно от этого румынского рода происходит российский княжеский род Кантаку́зенов (на русский манер Кантаку́зиных).

См. также 
 Сербская православная общая гимназия «Кантакузина Катарины Бранкович»

Примечания

Литература 
 Кантакузины, князья  // Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. В 2-х тт. — : Издание А. С. Суворина, 1886. — Т. I. — С. 350—362.
 
 
 Катин-Ярцев М. Ю. Императоры, господари и князья Кантакузена и князья Кантакузины, графы Сперанские // 

 
Императорские династии